Malmö FF 1978 var MFF:s 46:e säsong i Allsvenskan. Klubben tog sin 10:e Svenska cupen-titel denna säsong.

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Svenska cupen

Svenska cupen 1977/1978

Turneringen fortsatte från säsongen 1977.

Svenska cupen 1978/1979

Europacupen

Notering: Malmö FF kvalificerade sig till Europacupen 1978/1979 genom att vinna Allsvenskan 1977.

Första omgången

Andra omgången

Turneringen fortsatte på säsongen 1979.

Anmärkningslista

Referenser

Källor 
Bolletinen.se
Allsvenskamff.blogspot.se

1978
Fotbollssäsongen 1978 efter lag
Fotboll i Sverige 1978